The Lost Cord – cortometraggio del 1914 diretto da Wilfrid North
The Lost Cord – cortometraggio del 1925 diretto da Richard Smith